Hop eller Hóp kan syfta på:

 Hop – den engelska titeln på en familjefilm från 2011, se  Hopp (film)
 Galaxhop – en sammanhörande grupp av galaxer
 Hiphop – en kultur och levnadsstil som växte fram i USA under mitten på 1970-talet
 Stjärnhop – en samling stjärnor som ligger nära varandra

Geografi

Island 

 Hóp, Norðurland vestra,

Norge 

 Hop, Bergen – ett område i Bergen

Robotskapade Islandförgreningar